Condado de Carroll (Arkansas)
Condado de Carroll (Geórgia)
Condado de Carroll (Illinois)
Condado de Carroll (Indiana)
Condado de Carroll (Iowa)
Condado de Carroll (Kentucky)
Condado de Carroll (Maryland)
Condado de Carroll (Mississippi)
Condado de Carroll (Missouri)
Condado de Carroll (Nova Hampshire)
Condado de Carroll (Ohio)
Condado de Carroll (Tennessee)
Condado de Carroll (Virgínia)

Ver também 
Paróquia de East Carroll
Paróquia de West Carroll

Desambiguações de topônimos